

Sigle 
 Partido Comunista Mexicano – Partito Comunista Messicano, partito politico messicano
 Periodo caldo medioevale – periodo di inusuale clima relativamente caldo, nella regione del nord Atlantico, durato circa 500 anni dal IX al XIV secolo
 Phase-change material 
 Phase-change memory – tipo di memoria flash
 Modello del continuo polarizzabile, usato in chimica computazionale
 PostScript Color Management – tecnologia di gestione digitale del colore
 Presidente del Consiglio dei ministri, oppure Presidenza del Consiglio dei ministri
 Pulse-Code Modulation – metodo di rappresentazione digitale di un segnale analogico
 Partito Civico Magiaro – partito politico rumeno
 Primo Caporal Maggiore – grado militare dell'Esercito Italiano, più frequentemente abbreviato in 1º CM, ufficialmente abbreviato in 1 °C.le magg.
 Piano di Comunità Montana – Strumento urbanistico.

Codici 
 PCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Playa del Carmen (Messico)
 PCM – codice vettore ICAO di West Air
 pcm – codice ISO 639-3 della lingua pidgin nigeriana